Mrasek ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Mrasek (* 1970), deutscher Filmregisseur
 Volker Mrasek, deutscher Wissenschafts- und Hörfunkjournalist